muzyka:
 The Art of War – album grupy muzycznej Anarchy Club
 The Art of War – album grupy muzycznej Sabaton
 The Art of War – album polskiej grupy muzycznej Vader
 The Art of War – singel grupy muzycznej GWAR

inne:
 The Art of War – film sensacyjny z 2000 roku
 The Art of War – książka Niccolò Machiavelli'ego